Die Three Rivers Capital Pittsburgh Open 2019 fanden vom 6. bis 10. Februar 2019 in Pittsburgh, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Vorjahressieger war Max Lee, der nicht erneut antrat. Im Finale trafen Grégoire Marche und Zahed Salem aufeinander, das Marche mit 11:9, 11:6, 10:12, 6:11 und 11:5 für sich entschied.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Lyell Fuller und Mustafa Nawar jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 47.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
2019